Михаил Коле́сниченко:
 Колесниченко, Михаил Федотович (1921—2002) — разведчик, Герой Советского Союза.
 Колесниченко, Михаил Яковлевич (1899—1938) — советский военный деятель, комбриг.